Farkas Katalin (1954) operaénekesnő
 Farkas Kati (1966) színésznő, koreográfus
 Farkas Katalin hegedűművész, tanár
 Farkas Katalin (1970) filozófus